«Приятель» () — кинофильм режиссёра Кена Рассела, снятый в Великобритании в 1971 году. Мюзикл, жанровая пародия в стиле музыкальных шоу конца 1920-х годов — начала 1930-х годов на основе одноимённого произведения Санди Вилсона (1954 год). Первая работа в кино модели Лесли Хорнби — «Твигги», за которую в 1972 году она была дважды удостоена премии Золотой глобус в номинациях «Лучший актёрский дебют в женской роли» и «Лучшая женская роль в комедии или мюзикле».

Сюжет 
В небольшом музыкальном театре идёт утренний прогон шоу. Местная примадонна Рита (Джексон) повредила лодыжку и для её замены на сцену выпускают помощницу менеджера Полли Браун (Твигги). К несчастью для многих, именно в этот день в театр прибывает голливудский режиссёр и продюсер Де Трилль (Шейбел, пародийная аллюзия на Де Милля), для отбора новых актёров. Сосредоточенная на точное попадание в образ, слова и ноты, Полли выгодно отличается от других артистов, пытающихся лишь произвести впечатление на Де Трилля. Особенно она нежна и трогательна в номерах со своим возлюбленным, актёром и танцором Тони (Гейбл). Отдельные комические эффекты создаёт скромная по бюджету постановка провинциального театра, где декорации регулярно обрушиваются на актёров, а идиотские задумки персонала могут изменить сюжетную линию прямо по ходу представления. Пафосный режиссёр Макс (Адриан) вынужден лишь сожалеть об отсутствии достаточных средств.

В ролях 
 Твигги — Полли Браун
 Кристофер Гейбл — Тони, танцор шоу
 Макс Адриан — Макс, режиссёр шоу
 Гленда Джексон — театральная примадонна (в титрах не указана)
 Владек Шейбел — Де Трилль, режиссёр и продюсер из Голливуда
 Брайн Прингл — Перси Паркхилл
 Мюррей Мелвин — Альфонсо
 Барбара Виндзор — Рози / Гортензия

 Художественные особенности 
Художественными приёмами, декорациями, хореографией Кен Рассел прямо цитирует и отдаёт дань глубокого уважения кинорежиссёру и постановщику танцев 1930-х годов Басби Беркли. Фильм вышел в тот же год, что и другая картина Рассела — «Дьяволы» (), чрезвычайно жёсткий, жестокий, натуралистичный фильм. Все, кому понравились «Дьяволы» обманулись в ожиданиях от лёгкого и весёлого «Приятеля», отвергнувшие первый фильм — не пошли и на второй того же режиссёра. Картину постиг кассовый провал.

 Критика и отзывы 
 Мнение известного американского кинокритика Роджера Эберта об английской редакции мюзикла: «… мы точно установили существенную визуальную скудность „Приятеля“ Кена Рассела. Это музыкальная, как задумано, пародия на мюзиклы Беркли 1930-х годов, конечно, но через некоторое время мы понимаем, что Рассел стоит на стороне Беркли. <…> Не похоже, что Рассел получал удовольствие (от съёмок). Он как будто не хотел извлечь магию прекрасных песен Санди Вилсона».
 « Как обычно, Рассел создаёт (или разрушает — зависит от вашей точки зрения) музыкальную комедию с чрезмерной, возмутительной и экстравагантной стилистикой, создавая в результате текстуру манерного фильма, который стал культовым для многих зрителей.»

 Награды и номинации 
 1972 год — Премия Золотой глобус Твигии в номинациях «Лучший актёрский дебют в женской роли» и «лучшую женскую роль в комедии или мюзикле»
 1972 год — Премия Национального совета кинокритиков США Кену Расселу, как лучшему режиссёру.
 1972 год — Номинация на «Оскар» за лучшую музыкальную адаптацию (Питер Максвелл Дэвис и Питер Гринуэлл).
 1973 год — Номинация'' Макса Адриана на премию BAFTA как лучшего актёра второго плана.

Примечания 

Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии 1971 года
Музыкальные фильмы Великобритании
Фильмы Великобритании 1971 года
Фильмы ЛГБТ-тематики США